Une neuvaine est dans l'Église catholique une dévotion privée ou publique de neuf jours ;
La Neuvaine est un film de Bernard Émond sorti en 2005 ;
La Neuvaine est un film muet français réalisé par Louis Feuillade.

Homonymie de titre